Tsonga – grupa ludów afrykańskich
 tsonga – język z rodziny bantu
 Jo-Wilfried Tsonga – francuski tenisista